Aumüller steht für:

 Aumüller Druck, deutsches Druckereiunternehmen

Aumüller bzw. Aumueller ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Aumüller, deutscher politischer Funktionär (NSDAP) und SA-Führer
 Franz Aumüller (* 1950), deutscher Gestalter, Musikvideo-Pioneer und Musikproduzent sowie Maler, Illustrator und Bildhauer 
 Gerhard Aumüller (* 1942), deutscher Mediziner, Hochschullehrer und Orgelhistoriker
 Heike Aumüller (* 1969), deutsche Künstlerin und Musikerin
 Ignaz Aumüller (1863–1900), deutscher Politiker (Zentrum) und bayerischer Abgeordneter
 Jakob Aumüller (1824–1890), Bürgermeister von Oberursel und Abgeordneter 
 Martin Aumüller (1697–1757), böhmischer Bildhauer und Holzschnitzer
 Nikolaus Aumüller (um 1775–1856), bayerischer Mühlenbesitzer, Holzhändler und Politiker
 Robert Aumüller (1878–1953), deutscher Manager

 Uli Aumüller (* 1945), deutsche Übersetzerin